Lantieri peut désigner : 
 Frédérique Lantieri (1960-), journaliste française ;
 Laurent Lantieri (1963-), chirurgien plasticien français ;
  (1954-), cinéaste américain, spécialiste des effets spéciaux ;
 Paul Lantieri (?-), exploitant français d'établissement de jeux.